Sandner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Sandner (1906–1942), sudetendeutscher Politiker (NSDAP)
 Christoph Sandner (* 1971), deutscher Eishockeyspieler
 Gerhard Sandner (1929–2013), deutscher Geograph
 Gertrude Fröhlich-Sandner (1926–2008), österreichische Politikerin
 Harald Sandner (* 1960), deutscher Historiker
 Ingo Sandner (* 1941), deutscher Kunsthistoriker, Restaurator und Hochschullehrer 
 Kurt Sandner (1910–unbekannt), Schriftsteller und Physiker
 Leo Sandner (* 1965), deutscher Komponist, Dirigent und Musikproduzent

 Philipp Sandner (* 1980), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Reinhard Sandner (* 1951), deutscher Künstler in Dresden
 Rudolf Sandner (1905–1983), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Rudolf Sandner (Fußballspieler) (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Uwe Sandner (Musiker), deutscher Dirigent und Pianist
 Wilhelm Sandner (1911–1984), deutscher Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Sandtner
 Santner